Соревнования по спринту в биатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 14:30 по местному времени (UTC-8).

Олимпийская чемпионка 2006 года в этой дисциплине француженка Флоранс Баверель-Робер завершила карьеру и не участвовала в гонке. Олимпийская чемпионка 2002 года немка Кати Вильхельм принимала участие и заняла 30-е место.

После второй стрельбы лидировала не сделавшая ни одного промаха Анна Булыгина, но в итоге заняла лишь четвёртое место. После первой стрельбы лидировала Магдалена Нойнер, а будущая чемпионка Анастасия Кузьмина, допустившая один промах, была лишь 22-й.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты